Csehbrézó, ma Csehberek (szlovákul České Brezovo), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Poltári járás
Száraz-Brézó, ma Száraznyírjes (szlovákul Suché Brezovo), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
Rimabrézó (szlovákul Rimavské Brezovo), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás
Zólyombrézó (szlovákul Podbrezová), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Breznóbányai járás

Várak
Brezó vára